Die League of Ireland 1981/82 war die 61. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Athlone Town.

Dundalk FC gewann zum sechsten Mal die Meisterschaft.

Modus 
Die 16 Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Galway Rovers änderte seinen Namen in Galway United.

Die Meisterschaft wurde mit einem experimentellen Punktesystem ausgetragen:

Abschlusstabelle 
Spalte S = Heimsieg + Auswärtssieg – Spalte U = Heimremis + Auswärtsremis

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1982
Fußballsaison 1981/82